Chaco kan syfta på:

 Chaco (spindlar) – ett släkte av spindlar
 Chacokriget – en militär konflikt mellan Bolivia och Paraguay om kontrollen över Chacoregionen som pågick mellan 1932 och 1935

Geografi

 Gran Chaco – ett glest befolkat, hett och torrt slättlandsområde vid Río de la Platas flodområde i Argentina, Bolivia, Brasilien och Paraguay

Argentina 

 Chaco (provins), 

Robotskapade Argentinaförgreningar